Клаусура 2007 () — вторая половина 77-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar 
 Чемпионат Аргентины 2006/07 на rsssf.com 

2007
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2007 году